Von Uchtenhagen – ród staromarchijski znad rzeki Uchte, gałąź rodu von Wedel. 

W księstwie pomorskim (gdzie wieś Uchtenhagen 1324, dziś Krzywnica k. Stargardu) wzmiankowany w 1243, w Cedyni przed 1344, w Santoku 1335, Boleszkowicach 1337, Barnówku przed 1347, Orzechowie 1349, od ok. 1351 roku w rejonie Oderbergu posiadał tzw. Insel Neuenhagen w zakolu Odry k. Cedyni, zaliczanym do Nowej Marchii (dziś RFN).
Na ziemiach podległych margrabiom brandenburskim Uchtenhagenowie odnotowani w 1341 jako właściciele Słońska.

Przypisy 

Niemiecka szlachta
Historia Brandenburgii